Bird River (engl. für „Vogel-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

 Bird River (Bass Strait), in Tasmanien, Australien 
 Bird River (Gunpowder River), in Maryland, Vereinigte Staaten
 Bird River (Winnipeg River), in Ontario und Manitoba, Kanada

Bird River steht für:

 Bird River (Manitoba), unincorporated area in Manitoba, Kanada